Белый может означать:
 Белый гриб () или Боровик — съедобный гриб 1-й категории из рода Боровик.
 Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону частот.
 Белый цвет — цвет со спектром равномерной мощности по всем длинам волн в видимой части.
 Белый — исторический термин для обозначения представителей контрреволюционного движения.
 Белый — географически запад у народов Востока.
 Белый — европеоид.

Персоналии 
 Генрих III Белый (1222/1230 — 1266) — князь вроцлавский.

Фамилия

А 
 
 Белый, Алексей Петрович (род. 1961) — генеральный директор Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь»
 
 
 Белый, Аркадий Львович (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Белый, Артём Валерьевич (род. 1997) — белорусский футболист.

В 
 
 Белый, Виктор Аркадьевич (Давид Аронович; 1904—1983) — советский композитор.
 Белый, Виталий Дмитриевич (род. 1971) — российский футболист.
 
 Белый, Всеволод Иванович (1946—2003) — защитник, тренер, судья всесоюзной категории по хоккею с мячом.
 Белый, Вячеслав Владимирович (1945—2020) — российский физик, доктор физико-математических наук.

Г 
  (1951—2001) — советский и российский математик, внёсший заметный вклад в алгебраическую геометрию (, теорема Белого).

Д 
 Белый, Даниил Никитович (1897—1973) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза.

И 
 Белый, Иван Григорьевич (род. 1923) — советский металлург.
 
 Белый, Игорь Борисович (род. 1971) — российский бард.

К 
 Белый, Константин Владимирович (род. 1971) — российский спортсмен, тренер и спортивный организатор в области единоборств.

Л

М

Н

О 
 Белый, Олег Юрьевич (род. 1993) — украинский футболист.

П

Р 
 Белый, Руслан Викторович (род. 1979) — российский комик, участник Comedy Club.

С 
 Белый, Савва (?—1795) — полковник Черноморского казачьего войска.
 Белый, Сидор Игнатьевич (1735—1788) — войсковой есаул Запорожского казачьего войска, предводитель дворянства Херсонского уезда.
 Белый, Спиридон Ефимович (1912—1994) — командир батареи, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.

Ю

Составные фамилии

Ненастоящие фамилии 
 Александр Белый (уголовник-рецидивист Доцент) — персонаж фильма «Джентльмены удачи».
 Саша Белый (Александр Белов) — персонаж телесериала «Бригада».
 Сашко Белый (также — Саша Белый; наст. имя — Музычко, Александр Иванович, 1962—2014) — украинский политический деятель, предприниматель.
 Татьяна Белая — персонаж сериала «След»

Топоним

Вулканы 
 Белый — вулкан в Центральной Камчатке.

Населённые пункты 
 Белый — город в Тверской области, центр Бельского района.
 Белый — хутор, Ленинградский район Краснодарского края.
 Белый — хутор в Темрюкском районе Краснодарского края
 Белый — железнодорожный разъезд в Мурманской области.
 Белый — хутор в Колпнянском районе Орловской области.
 Белый-Ю — посёлок в муниципальном районе «Печора» Республики Коми.

Острова 
 Белый — остров в Карском море.
 Белый — остров в Санкт-Петербурге.
 Белый — остров в составе архипелага Шпицберген

Реки 
 Белый — в Республике Коми, Ненецком АО.
 Белый — в Кемеровской области.
 Белый — приток Джугаджака.
 Белый — приток Амбарчана.
 Белый-Ю — река в России, протекает в Республике Коми.

Разное 
 Белый аист
 Белый ангел
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Белый Остров (мемориал)
 
 
 
 Белый, красный и… — итальянский художественный фильм 1972 года с Адриано Челентано и Софи Лорен.

См. также 
 
 
 
 
 Билый